Juan de Flandes, een Spaans schilder (1465?-1519)
 Flandes (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Tolima